Фэн Мэнлу́н (; 1574—1646) — писатель и деятель китайской культуры. 

Родился в уезде Чанчжоу Сучжоуской управы провинции Наньчжили. Выходец из привилегированной семьи, получил хорошее образование, но на учёной и чиновной стезе особенного успеха не имел и лишь в 57 лет получил звание гуншэна (старший лиценциат), хотя некоторое время занимал пост начальника уезда. С молодых лет был известен как человек большого, самобытного таланта, но и вольного нрава и независимых суждений.

Проявил себя как незаурядный драматург, эссеист и поэт, но прежде всего известен как собиратель и редактор произведений народного творчества и демократической литературы. Был собирателем сюжетов любовных историй «История чувств», составителем книг народных песен «Песни гор», нравоучительных притч «Сума разума», исторических и бытовых анекдотов "Палата смеха". 

Автор или соавтор Ло Гуаньчжуна в написании волшебного романа «Развеянные чары», редактор знаменитой эпопеи Ло Гуаньчжуна «Троецарствие».

Но более всего Фэн Мэнлу́н известен как составитель и редактор напечатанного в 1620—1627 годах свода   - трёх сборников по сорок повестей в каждом, написанных в жанре хуабэнь:
  (1620), известное также как ,
  (1624),
  (1627).
Некоторые повести этих сборников написаны самим Фэн Мэнлуном, другие им капитально отредактированы. Многие из них затем вошли в известный сборник «Удивительные истории нашего времени и древности».

Примечания 

Китайские писатели
Писатели Китая
Писатели XVII века
Родившиеся в Сучжоу